Зенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Зенков, Алексей Васильевич (1774—1836) — русский кораблестроитель, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 
 Зенков, Борис Геннадиевич (род. 1946) — советский и российский дипломат.
 Зенков, Валерий Юрьевич (род. 1952) — советский футболист.
 Зенков, Леонид Ростиславович (1938—2012) — советский и российский нейрофизиолог, доктор медицинских наук, профессор Лаборатории клинико-электрофизиологических исследований при кафедре нервных болезней лечебного факультета ММА им. И.М.Сеченова, главный научный сотрудник Клиники нервных болезней им. А.Я.Кожевникова. 
 
 Зенков, Павел Матвеевич (1831—1915) — русский архитектор, первый голова г. Верного (ныне Алма-Ата).
 Зенков, Семён Николаевич (1877—1941) — русский и советский живописец.

 Зенкова, Апполинария Ивановна — советская лётчица, участник Великой Отечественной войны.

Двойная фамилия 
 Филановский-Зенков, Владимир Юрьевич